De nombreuses villes françaises ont nommé une voie publique (avenue, esplanade, place, rue, pont, ...) d'après le général Alfred Chanzy (1823-1883) : 

Avenues
 avenue Chanzy à Angers ;
 avenue Chanzy à Laval ;
 avenue Chanzy à Nantes.

Boulevards
 Boulevard Chanzy à Boulogne-sur-Mer
 Boulevard Chanzy à Montreuil (93) ;

Rues
 rue du Général Chanzy à Aigues-Mortes ;
rue de Chanzy à Asnières-sur-Seine ;
rue du Général Chanzy à Béziers ;
 rue du Général Chanzy à Calais ;
 rue Chanzy à Charleville-Mézières
 rue Chanzy à Châteauroux ;
 rue Chanzy à Dijon ;
 rue Alfred Chanzy à Gauchy ;
 rue Chanzy à Houilles ;
 rue Chanzy à Libourne ;
 rue Chanzy à La Roche-sur-Yon ;
 rue Chanzy au Mans ;
 rue Alfred Chanzy à Montauban ;
 rue du Général Chanzy à Montpellier;
 rue Chanzy à Nancy ;
 rue de Chanzy à Nanterre ;  
 rue de Chanzy à Neuilly plaisance ;
 rue Chanzy à Orléans ;
 rue Chanzy à Paris ;
 rue du général Chanzy à Charenton-le-Pont ;
 rue Chanzy à Reims ;
 rue Chanzy, depuis 1895, ancienne rue Saint-Pierre, à Rochefort (17) ;
 rue Chanzy à Toul.

Chanzy Rue